Плестер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плестер, Дитрих (1922—2015) — профессор, немецкий врач, оториноларинголог, отохирург.
 Плестер, Рик — музыкант, наиболее известный по участию в группе Black Symphony, а также профессиональный хоккеист.
 Плестер, Тим (род. 1970) — британский актёр, драматург и режиссёр